Белохново — название населённых пунктов.

Россия 
 Белохново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Белохново — деревня в Локнянском районе Псковской области.